Liebeslied der Wüste ist der Titel folgender US-amerikanischen Filme:

 Liebeslied der Wüste (1933), Liebesfilm
 Liebeslied der Wüste (1943), Filmdrama